Municipio de River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de River (condado de Bradley, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Bradley.
 Municipio de River (condado de Grant, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de River (condado de Logan, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de River (condado de Ouachita, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ouachita.
 Municipio de River (condado de Jackson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de River (condado de Warren, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de River (condado de Pawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pawnee.
 Municipio de River (condado de Red Lake, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Red Lake.